Лопушаны () — село, Гукаловский сельский совет, Зборовский район, Тернопольская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6122683102. Население по переписи 2001 года составляло 180 человек .

Географическое положение 
Село Лопушаны находится у истоков реки Лопушанка,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Олиев.

История 
 1541 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.

Примечания